V сезон второй лиги первенства России по футболу состоялся в 1996 году в период с 3 апреля по 1 ноября.

Команды 
В сезоне 1996 года во второй лиге были заявлены 60 команд:

«Запад» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Олимп» (Кисловодск) было снято 6 очков за несвоевременную оплату трансфера дозаявленного футболиста.
 2.  «Иристон» в июне был исключен из второго дивизиона за подкуп футболистов «Динамо» (СПб) в матче 27 мая

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Россия. Сезон-1996

1996
Футбол в России в 1996 году